Эль-Кунейтра может означать:

 Эль-Кунейтра — покинутый город на юго-западе Сирии под управлением ООН.
 Эль-Кунейтра — одна из 14 мухафаз Сирии.